Noël Boucheix (1900-1985), prélat et missionnaire français.
François Boucheix (1940), peintre surréaliste français. Maître du rêverisme.
Patrick Boucheix (1954), joueur de rugby à XV français.